Younger (serie), een televisieserie uit 2015
 Younger (single), een single van Seinabo Sey uit 2013, geremixt door Kygo in 2014